Sulcavis geeorum  — викопний вид енанціорнісових птахів, що мешкав на початку крейди, 122 млн років тому. Скам'янілі рештки виду знайдені у відкладеннях формування Yixian у провінції Ляонін,  Китай. Голотип BMNH Ph-000805 являє собою часткові рештки скелету.

Філогенія 
Філогенічна кладограма за O’Connor et al., 2013.

Див.також 
 Список викопних птахів

Примітки 

Енанціорнісові
Викопні птахи
Птахи крейдяного періоду
Вимерлі тварини, описані 2013